A palavra experiência pode referir-se a :
 Experiência sensorial - forma de aquisição de conhecimento baseada na percepção dos órgãos dos sentidos
 Experiência científica - fase crucial do método experimental.
 Experiência (filosofia) - termo utilizado com significações diversas ao longo do tempo e consoante os filósofos que o usam.
 Experiência religiosa - experiência mística
 Experiência sexual - relação sexual
 Experiências com animais - testes realizados em animais
 Música experimental
 Pontos de experiência - bastante comum em jogos 

Desambiguação